Abraham steht für:

 Abraham, biblische Person, Stammvater Israels
 Abraham (Name) – zu Namensträgern siehe dort
 Abraham, Fernsehfilm (1993), siehe Die Bibel – Abraham
 Abraham – Ein Versuch, ein Film von 1970 über das Milgram-Experiment
 Abraham Schinken, ein Lebensmittelhersteller
 Abraham-Gleichung, aufgestellt von Michael Abraham 
 Abraham-Lorentz-Gleichung

Abraham oder Mount Abraham ist der Name folgender Berge:
 Abraham (Calenberger Land) in Niedersachsen
 Mount Abraham (Maine) im US-Bundesstaat Maine
 Mount Abraham (Vermont) im US-Bundesstaat Vermont

Abraham oder Abrahám ist der Name folgender Orte:
 Abrahám, Gemeinde im Okres Galanta, Slowakei
 Abraham (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Abraham (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Abraham (Vogt), Ortsteil der Gemeinde Vogt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Saint-Abraham, Gemeinde im Département Morbihan, Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Abraham (Utah), im Millard County
 Abraham (West Virginia), im Raleigh County
 Abraham Acres, im Hillsborough County, Florida